Montesclarensi – abitanti di Montes Claros de Goiás
Montesclarensi – abitanti di Montes Claros